Německé příjmení Rathenau nosí více osob:

 Emil Rathenau (1838 – 1915), vynálezce v oblasti elektrotechniky a průmyslník
 Walther Rathenau (1867 – 1922), průmyslník, politik, spisovatel a státník

Německá příjmení